Stratolaunch Model 351 — американский самолёт-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch.

Самолёт имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащён шестью двухконтурными турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney PW4056. На текущий момент является самолётом с самым длинным крылом в истории авиации.

История разработки 
О старте проекта было объявлено в декабре 2011 года. Машина была представлена публике 31 мая 2017, когда состоялась выкатка в Аэрокосмическом центре «Мохаве» в штате Калифорния, в декабре 2017 года были протестированы его шасси и тормозная система. Во время рулёжных пробежек в феврале 2018 года была достигнута скорость 74 км/ч, в октябре 2018 года — 128 км/ч.

9 января 2019 года во время наземных испытаний была достигнута скорость 226 км/ч, с отрывом от земли передних стоек шасси.

Первый полёт самолёт совершил в апреле 2019 года, над пустыней Мохаве; полёт продлился два с половиной часа, самолёт поднялся на высоту более пяти километров, развив максимальную скорость 304 км/ч.

Однако, через несколько месяцев после полёта проект столкнулся с финансовыми трудностями — и его выставили на продажу. В начале 2020 года стало известно, что Stratolaunch возобновит лётные испытания машины, однако при этом несколько изменив концепцию: если ранее самолёт планировали использовать в качестве воздушной платформы для запуска ракеты Pegasus XL, то сейчас его собираются применять как носитель для атмосферных и суборбитальных гиперзвуковых аппаратов (о каких аппаратах идёт речь, пока не уточняется).

В апреле 2021 самолёт осуществил ещё один испытательный полёт, выполнив серию маневров в полёте над воздушным и космическим портом Мохаве.

Конструкция 
Stratolaunch Model 351 представляет собой двухфюзеляжный моноплан с высокорасположенным крылом длиной 117,3 метра, на котором в пилонах установлены шесть турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056. Длина самолёта 73 метра, максимальный взлётный вес 590 тонн, масса подвесной полезной нагрузки 250 тонн. Система шасси имеет восемь стоек (шесть основных и две носовых) с 28 колёсами.

Конструкционно Stratolaunch напоминает американский проект  предлагавшийся в начале 1970-х годов для транспортировки «Спейс шаттл». Также существовал отличный по виду российский проект 1992 года НПО «Молния» самолёт-триплан Геракл («Молния-1000»).

Технические характеристики 
 Экипаж: неизвестно
 Длина: 72,5 м или 84,7 м
 Размах крыла: 117,3 м
 Высота: 15,2 м
 Площадь крыла: ???? м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 226 596 кг
 Внешняя полезная нагрузка: 250 000 кг
 Нормальная взлётная масса: 340 194 кг
 Максимальная взлётная масса: 589 670 кг
 Двигатель: 6×Pratt & Whitney PW4056 тягой 252,4 кН каждый
 Мощность: (неизвестно) л. с.

См. также 
 White Knight Two — двухфюзеляжный самолёт-носитель воздушного старта.
 Stargazer (самолёт) - самолёт-носитель для ракеты Pegasus XL
 Cosmic Girl — самолёт-носитель воздушного старта Cosmic Girl — LauncherOne
 Balls 8 - самолёт-носитель для ракеты Pegasus, использовавшийся до Stargazer

Примечания

Ссылки 
 Stratolaunch Systems официальный сайт проекта
 Scaled Composites официальный страница проекта

Двухфюзеляжные самолёты
Экспериментальные самолёты США
Появились в 2019 году в США
Самолёты Scaled Composites
Авиационные рекорды
Воздушный старт